Valasmeer (Lävas), een moeras binnen de Zweedse gemeente Kiruna
 Valasmeer (Rakis), een meer binnen de Zweedse gemeente Kiruna